Playa est initialement le mot espagnol pour « plage ».

Sciences et techniques 
 En géomorphologie, une playa (ou sebkha, ou plaine basse alcaline), est une dépression à fond plat, généralement inondable, où les sols salés limitent la végétation.

Toponyme 

 Playa, un quartier de Ponce, à Porto Rico ;
 Playa, une municipalité de La Havane, à Cuba ;
 Le Playa Trail, un sentier de randonnée américain dans le comté d'Otero, au Nouveau-Mexique.

Voir aussi 
 
 
 Playas, une ville en Équateur